Akane Higurashi es un personaje ficticio de las series de anime y manga Mai-HiME y Mai-Otome, y de la novela ligera Mai HiME Destiny. En todas ellas su personalidad es muy similar, aunque en Mai-Otome es más torpe.

Mai-HiME
En Mai-HiME, Akane aparece como compañera de trabajo de Mai Tokiha. Está en la academia Fūka, en el aula de 1B, con Natsuki Kuga, donde mantiene un noviazgo con Kazuya Kurauchi, también estudiante de la academia.

Al avanzar los capítulos, una atmósfera de misterio gira en torno a ella, ya que en un autobús donde ella iba, Mai y Miyu Greer presintieron la aparición de un Orphan y el despertar de una nueva HiME, Akane. Después de enterarse que es una HiME, le tiene miedo a Miyu, ya que teme que cuente algo de lo ocurrido, especialmente a Kazuya, puesto que teme ser rechazada por ser una HiME.

En el capítulo 8, Akane se va con Kazuya a un lugar apartado del festival de aniversario de la escuela. Miyu los ve y decide poner a prueba a Akane invocando un Orphan. Finalmente ésta le confiesa a Kazuya que es una HiME y después invoca a su Child Harry, con el que derrota al Orphan. Kazuya y ella se declaran su amor, pero Miyu decide ponerla a prueba una vez más, matando a su Child. Akane se pone histérica y piensa que va perder su vida ya que le habían dicho que si moría su Child, ella perdería algo muy preciado. En contra de lo que pensaba, quien pierde es a Kazuya, que muere.

Natsuki Kuga la visita en el hospital, y después de ese capítulo no se la ve más, hasta el final de la serie, donde la reviven y ella junto con su Child y las demás HiME van en busca de la destrucción de la estrella roja de las HiMEs.

Mai-Otome

En Mai-otome, Akane es una otome de clase Meister que decide renunciar a su gema para fugarse con Kazuya, que en esta ocasión aparece como un noble del principado de Artai.

Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga